Igreja da Graça (Santarém) — em Portugal
 Igreja de Santo Agostinho (Coburgo) — na Alemanha
 Igreja de Santo Agostinho (Goa) — na Índia
 Igreja de Santo Agostinho (Macau) — na China
 Igreja de Santo Agostinho (San Gimignano) — na Itália
 Igreja de Santo Agostinho (Valeta) — em Malta

Desambiguações de templos